AEGON Championships 2009 — 107-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Лондоне (Великобритания) и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2009 году турнир прошёл с 8 по 14 июня. Соревнование продолжало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Рафаэль Надаль
 в парном разряде —  Даниэль Нестор и  Ненад Зимонич

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стал Энди Маррей (№ 3 в мире на тот момент). Британец уверенно подтвердил свой статус, не проиграв за пять матчей соревнования ни сета; прошлогодний чемпион — Рафаэль Надаль — не защищал свой титул. Сильнейшим несеянным участником турнира стал другой испанец — Хуан Карлос Ферреро, который единственным из игроков подобного статуса добрался до полуфинальной стадии.

Парный турнир хоть и собрал несколько сильных и сыгранных дуэтов, но быстро свёлся к противостояниям менее статусных команд, сильнейшей в которой стала комбинация с участием Михаила Южного и Уэсли Муди; россиянин и южноафриканец переиграли три сеянных альянса, в том числе команду Марсело Мело / Андре Са в финальном матче. Прошлогодние чемпионы — Даниэль Нестор и Ненад Зимонич — защищали свой титул, но уступили уже на старте.

Соревнования

Одиночный турнир 
 Энди Маррей обыграл  Джеймса Блейка со счётом 7-5, 6-4.
 Маррей выигрывает 4-й титул в сезоне и 12-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Блейк уступает 2-й финал в сезоне и 14-й за карьеру основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финальные раунды

Парный турнир 
 Уэсли Муди /  Михаил Южный обыграли  Марсело Мело /  Андре Са со счётом 6-4, 4-6, [10-6].
 Муди выигрывает 1-й титул в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Южный выигрывает 1-й титул в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

См. также 
 AEGON Championships
 Мировой тур ATP 2009 года
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Великобритания
Теннис
Июнь 2009 года
2009
2009 год в Лондоне